Васи́лий Вячесла́вович Балди́цын (родился 11 февраля 1960 года в городе Краснодаре) – российский журналист и политик. Вице-губернатор Ставрополья (2008-2012 годы), секретарь Союза журналистов РФ (2013-2017 годы), председатель Союза журналистов Ставрополья (2008 год – н/вр.). Главный редактор крупнейшей краевой газеты «Ставропольская правда»(1998-2008 гг., с 2016г.)

Детство 
Василий Балдицын родился в Краснодаре в семье инженеров камвольно-суконного комбината, куда те приехали по распределению по окончании Московского текстильного института. Отец Вячеслав Павлович рано ушел из жизни (1969 год), и троих детей воспитала мать Анна Васильевна.

Образование, образовательная и научная деятельность 
Окончил физический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. В 1997 году — Ставропольский технический университет по специальности экономист, а в 2000 году – Кисловодский институт экономики и права.
Кандидат юридических наук, доцент.

Журналистская деятельность 
С 1982 года корреспондент краснодарской газеты  «Комсомолец Кубани». С мая 1987 года работал в газетах Ставропольского края «Молодой ленинец» и «Ставропольская правда» заведующим отделом, ответственным секретарём, заместителем редактора.С марта 1997 года —  первый заместитель главного редактора одной из старейших газет ставропольского края «Ставропольская правда», ведущей свою историю от газеты «Заря свободы», которая начала издаваться в 1917 году. Через год стал главным редактором издания. В этой должности проработал почти 10 лет.    С мая 2012 года — шеф-редактор газет «Ставропольская правда» и «Ставропольский бизнес».

С февраля 2013 года — политический обозреватель ТК «26 регион»

С 2013 по 2014 год — публицист в проекте «ТАСС аналитика» Центра политического анализа.

С 2013 по 2018 год — ведущий авторского проекта «Закавычки» на ТК «26 регион».

С 2014 года главный редактор журнала «Известные люди России».

В октябре 2016 года вновь занял пост главного редактора «Ставропольской правды», совмещая его с должностью директора АНО «Издательский дом «Ставропольская правда».

Союз журналистов 
С 2000 года — член президиума Ставропольского отделения «Союза журналистов России».

С 2008 года — председатель Ставропольского отделения «Союза журналистов России». В то же году, а затем в 2013 и 2018 годах избирался  председателем Союза журналистов Ставрополья.

В мае 2013 года был избран секретарем Союза журналистов России.

Политическая деятельность 
С 1991 по 2001 год —вице-президент Конгресса деловых кругов Ставрополья, регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

В марта 1995 года назначен экономическим советником председателя Государственной Думы Ставропольского края.

В июне 2008 года — получил должность заместителя председателя правительства Ставропольского края.

Награды и достижения 

 Лауреат журналистской премии «Золотое перо Кубани» (1986 год)
 Победитель Ставропольского краевого творческого конкурса имени Германа Лопатина  (1999, 2004, 2007, 2013, 2016 годы)
 Лауреат Национальной премии им. Петра Великого (2000 год)
 Победитель Всероссийского конкурса «Золотой гонг» (2001 год)
 Обладатель почетных знаков Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм», «За заслуги»
 Лауреат премии Правительства РФ в области печатных СМИ (2007) (2007 год)
 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002 год) 
 Медаль «За доблестный труд» (2012г.).

Семья 

 Брат Павел Вячеславович  Балдицын – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой медиа-лингвистики факультета журналистики МГУ.
 Жена Елена Ивановна Балдицына – доктор философских наук, профессор. 
Отец троих сыновей: Даниила, Дмитрия и Никиты.

Примечания

Ссылки 

 Публикации В. В. Балдицына в "Тасс аналитик"

Заместители глав субъектов Российской Федерации
Главные редакторы по алфавиту